Экономичность — себестоимость товара по сравнению с эквивалентными товарами доступными на рынке. (См.: Бюджетная эффективность)
 Топливная экономичность: Расход топлива автомобилей
 Экономичность в эксплуатации — стоимость и экономичность
 Экономичность обработки информации — условие, предполагающее, что затраты на обработку не должны превышать получаемый эффект
 Экономичность бега— показатель эффективности использования кислорода во время бега при заданном темпе, выражается в (мл/кг/км), является производным от МПК на темп бега.